TEA Ediciones, empresa fundada en 1957 con el nombre de Ediciones TEA, es la primera empresa española en la edición y elaboración de tests y pruebas de evaluación psicológica. En su catálogo figuran más de 400 test psicológicos editados, entre los que se encuentran los de mayor prestigio internacional: ABAS-II, CompeTEA, RIAS, CUIDA, CUMANIN, EXPLORA, ADOS-2, MMPI™-2, PAI, SENA, BAS-II, MATRICES, MERRILL-PALMER-R, 16PF-5, NEO PI-R, TPT, TAMAI, PROLEC-R, etc.
Forma parte del Grupo Editorial Hogrefe, editorial científica europea líder en el área de Psicología, Psicoterapia y Psiquiatría, fundada en 1949 y que actualmente integra a compañías editoras ubicadas en 16 países (Alemania, Suiza, Austria, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, República Checa, Italia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Brasil, España, Portugal y Noruega). Contando con 6000 autores, 500 cursos de capacitación y calificación, más de 2000 pruebas disponibles en 20 idiomas, 2500 libros disponibles en 11 idiomas, 200 nuevas publicaciones de libros por año, 41 revistas, más de 200 exposiciones por año en conferencias y reuniones científicas, más de 375 profesionales en todo el mundo.
Asimismo, en representación de España pertenece al European Tests Publishers Group (ETPG), que agrupa a los editores de test más importantes de Europa.
Cuenta con un potente equipo de profesionales, la gran mayoría psicólogos especializados en áreas como la psicometría, la neuropsicología, la psicología educativa o los RR.HH., además de informáticos, programadores, maquetadores y diseñadores gráficos.
Posee un departamento específico de I+D+i compuesto por psicólogos expertos en metodología cuya labor se centra en la elaboración de nuevas pruebas, la adaptación de pruebas extranjeras de prestigio, la edición de obras de autores de habla española y la revisión y actualización de las obras de nuestro catálogo.
TEA Ediciones ha publicado en España pruebas procedentes de los centros y editoriales más prestigiosas del mundo como PAR, WPS, MHS, OPP, PRO-ED, STOELTING y HOGREFE, entre otros.
Forma, asimismo, parte en representación de España del European Tests Publishers Group o ETPG, que agrupa a los editores de test más importantes de Europa.
A través de una extensa red de distribuidores autorizados, sus productos llegan no sólo a todos los rincones de España sino a la mayor parte de los países de lengua española: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, República Dominicana, República de Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Portugal, Puerto Rico y El Salvador.
Cuenta además con tres portales propios en Internet destinados a la evaluación (www.e-teaediciones.com) y corrección (www.TEACorrige.com) de pruebas psicológicas así como a la formación online (www.intea.teaediciones.com).
TEA Ediciones distribuye también obras de otras editoriales, programas de intervención y aparatos de evaluación o terapia (Biofeedback). Asimismo ofrece otros servicios relacionados con la evaluación, principalmente elaboración de pruebas a la medida, corrección automática de pruebas, estudios estadísticos, realización y organización de exámenes, oposiciones, etc.

 Líder mundial en evaluación psicológica en lengua española.
 Más de 300 productos para evaluación, intervención y terapia.
 Más de 40 profesionales de la Psicología a su servicio.
 Más de 60 años de experiencia y en constante innovación.

Enlaces externos 
 Página oficial
 Catálogo de test y pruebas de evaluación psicológica
 Formación en línea dirigida a profesionales de la psicología
 Evaluación en línea / Tests psicológicos
 Corrección en línea de Tests psicológicos
 Servicios Escolares -  Herramientas y servicios para el ámbito educativo.
 e-BEO Portal de Evaluación Escolar online
 Portal de manuales online de TEA Ediciones
Tests psicológicos
Psicología

Redes sociales 
 Facebook TEA Ediciones
 Twitter TEA Ediciones
 Linkendin TEA Ediciones
 Instagram TEA Ediciones
 YouTube TEA Ediciones
 Google+ TEA Ediciones